Das Buch vom Tee bezeichnet:

 Chajing, chinesisches Buch
 Das Buch vom Tee (Okakura), Buch von Okakura Kakuzō (1906)